GP2 sezona 2006 se je začela 8. aprila 2006 na španskem dirkališču Valencia in končala 10. septembra 2006 v italijanski Monza. Naslov prvaka je osvojil Britanec Lewis Hamilton.

Dirkači in moštva

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 
Legenda, odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)

2006
2006 v športu